Белсер може да се односи на:

 Белсер (Горња Гарона), насељено место у Француској, у департману Горња Гарона
 Белсер (Тарн), насељено место у Француској, у департману Тарн